Стеманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — датский дворянский род, берущий свое начало из Вестфалии.
  (род. 1968) — немецкий театральный деятель и режиссёр.
  (1916-2011) — немецкий врач времен II мировой войны, работавший в Бундесвере.
 Стеманн, Поуль Кристиан (1764—1855) — датский министр по делам государства в 1827—1848 годах.
  (1629-1689) — немецкий теолог, представитель протестантизма.
  (род.1976) — немецкий режиссер театра.
  (1730-1813) — датский чиновник, отец Поуля Cтеманна.
  (1774-1865) — датский чиновник.
  (1791-1857) — датский чиновник, адвокат.
  (1802-1876) — датский генеалогист.
  (1845-1929) — датский историк.